WTA Тур 2019 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2019 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Шэньчжэне, Китай);
 32 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
 Кубок Федерации.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2019 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Отмененные турниры

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2019 года

Дебютные титулы 
  София Кенин — Хобарт
  Ван Яфань — Акапулько
  Бьянка Андрееску — Индиан-Уэллс
  Аманда Анисимова — Богота
  Петра Мартич — Стамбул
  Джил Тайхманн — Прага
  Мария Саккари — Рабат
  Юлия Путинцева — Нюрнберг
  Елена Рыбакина — Бухарест
  Фиона Ферро — Лозанна
  Джессика Пегула — Вашингтон
  Чжэн Сайсай — Сан-Хосе
  Магда Линетт — Нью-Йорк
  Ребекка Петерсон — Наньчан
  Каролина Мухова — Сеул
  Кори Гауфф — Линц

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2019 года

Дебютные титулы 
  Эжени Бушар — Окленд
  София Кенин — Окленд
  Екатерина Александрова — Будапешт
  Арина Соболенко — Индиан-Уэллс
  Зоуи Хайвз — Богота
  Астра Шарма — Богота
  Анна-Лена Фридзам — Штутгарт
  Анна Калинская — Прага
  Виктория Кужмова — Прага
  Эллен Перес — Страсбург
  Гильяна Ольмос — Ноттингем
  Яна Сизикова — Лозанна
  Корнелия Листер — Палермо
  Нина Стоянович — Юрмала
  Кори Гауфф — Вашингтон
  Кэти Макнелли — Вашингтон
  Ван Синьюй — Наньчан
  Чжу Линь — Наньчан
  Хэйли Картер — Ташкент
  Луиза Стефани — Ташкент
  Вероника Кудерметова — Ухань
  Эна Шибахара — Тяньцзинь

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Закончили карьеру 
  Ракель Атаво
  Джулия Босеруп
  Юлия Глушко
  Анна-Лена Грёнефельд
  Мариана Дуке Мариньо
  Мария Иригойен
  Эмма Лайне
  Мария Хосе Мартинес Санчес
  Ан-Софи Местах
  Аранча Парра Сантонха
  Доминика Цибулкова
  Луция Шафаржова
  Барбора Штефкова

См. также 
 Мировой тур ATP 2019
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF